

Солоний — зупинний пункт Донецької залізниці

Солоний — станційне селище, Шалкарський район, Актюбинська область

Солоний — хутір, Ішимбайський район, Башкортостан